Cattedrale di Maria Assunta – chiesa di Baia Mare
 Cattedrale di Maria Santissima Assunta – chiesa di Troina
 Concattedrale di Santissima Maria Assunta e San Catello – chiesa di Castellammare di Stabia

Pagine correlate 
 Cattedrale di Santa Maria Assunta
 Cattedrale dell'Assunzione